, также известный под именем  — духовный лидер восстания в Симабаре, бунта японских христиан в начале периода Эдо.

Биография 
Сын бывшего вассала рода , Масуды Дзимбэя (), Сиро родился на острове Амакуса (сегодня этот остров входит в состав города Камиамакуса в префектуре Кумамото) и принимал участие в крестьянском восстании в Симабаре, лидерам которого он был представлен в качестве «Четвёртого сына Неба», предсказанного иезуитским миссионером Св. Франциском Ксавьером. По предсказанию иезуита, «Четвёртый сын Неба» должен был возглавить христианизацию Японии.

Сам Сиро никогда не заявлял о своей божественности, но его последователи считали его мессией, заявляя в свою очередь, что он мог ходить по воде и извергать изо рта огонь.

Сиро возглавлял оборону замка Хара и погиб, когда тот пал. После подавления восстания его голова, как и головы многих других восставших, была выставлена на пике в Нагасаки на протяжении очень долгого времени в качестве предупреждения любым другим потенциальным повстанцам-христианам. Перед смертью он написал стихотворение:  Има ро: дзё ситэ иру моно-тати ва райсэ мадэ томо ни нару  («Теперь те, кто был со мной в осаждённом замке, будут моими друзьями в ином мире»).

Амакуса Сиро в массовой культуре 

Образ Амакусы Сиро часто встречается в японских фильмах и аниме, например, в фильме , где Сиро отвергает христианского бога в момент своей смерти и становится демоном, вернувшимся на Землю, чтобы уничтожить Токугаву, который убил его. В историческом фильме «Восстание христиан» (1962, реж. Нагиса Осима) роль Амакусы сыграл известный актёр Хасидзо Окава.

Также Амакуса присутствует в серии файтингов Samurai Shodown, а в манге Amakusa 1637 рассказывается история о девушке из современного мира, которая отправляется в прошлое, чтобы исполнить роль Сиро, который был убит. Упоминается Амакуса Сиро и в «Бродяге Кэнсине». В To Aru Majutsu no Index Кандзаки Каори представляется как святая из секты Амакуса, сформировавшейся в период Эдо — после восстания в Симабаре, когда христианство было запрещено, и ведшей тайное существование в виде синтеза христианства, синтоизма и буддизма. Его версия также присутствует в японской лайт-новелле и аниме Fate/Apocrypha.

Помимо всего этого компания «Volks» выпустила куклу под именем «Амакуса Сиро Токисада» (Amakusa Shirou Tokisada Super Dollfie SD13), стоимость которой составляет 92400 иен.

Литература 
 Jonathan Clements. Christ’s Samurai: The True Story of the Shimabara Rebellion. London: Robinson (2016)
 Ivan Morris. The Nobility of Failure: Tragic Heroes in the History of Japan. London: Secker and Warburg (1975)

Ссылки 
 Amakusa Shirō Tokisada Web 
 Amakusa Shirō (Kumamoto Rekishi Jinbutsu)  

Предводители восстаний XVII века
Казнённые в Японии в XVII веке
Католицизм в Японии